Stockhausen peut désigner :

Patronyme 

 Adam Stockhausen (1972-), chef décorateur et directeur artistique américain ;
 August von Stockhausen (1793-1861), ministre prussien ;
 Franz Stockhausen (1839-1926), chef de chœur, chef d'orchestre et pédagogue allemand, fils de Franz (Anton Adam) ;
 Franz (Anton Adam) Stockhausen (1792-1868), harpiste, pédagogue et compositeur allemand (père de Franz et Julius) ;
 Julius Stockhausen (1826-1906), baryton et professeur de chant allemand, fils de Franz (Anton Adam) ;
 Karlheinz Stockhausen (1928-2007), compositeur allemand de musique contemporaine et électroacoustique ;
 Markus Stockhausen (1957-), un des fils du précédent, trompettiste ;
 Reiner Stockhausen (1962-), auteur de jeux de société allemand ;
 Samuel Stockhausen, médecin allemand du .

Lieux 
Plusieurs localités d'Allemagne portent le nom de Stockhausen.
 Stockhausen (Leun)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme